Joannes Baptista Dolar: compositore sloveno
João Baptista de Oliveira Figueiredo: militare e politico brasiliano
John Baptista Ashe: politico statunitense
Júlio Baptista: ex calciatore brasiliano
Serginho Baptista: ex calciatore brasiliano di calcio a 5